Eber – postać biblijna

Zobacz też 
 SMS Eber – nazwa niemieckich okrętów